Монастирецька сільська рада — Закарпатська область, Хустський район
 Монастирецька сільська рада — Львівська область, Городоцький район
 Монастирецька сільська рада — Львівська область, Жидачівський район
 Монастирецька сільська рада — Львівська область, Самбірський район
 Монастирецька сільська рада — Львівська область, Стрийський район